Gregorio ist

 ein männlicher Vorname, siehe Gregorio (Vorname) – dort auch Namensträger

Gregorio bzw. Gregório ist der Familienname folgender Personen:

 Camilo Diaz Gregorio (1939–2018), philippinischer Geistlicher, Bischof von Bacolod und Prälat von Batanes
 Eduardo Gregorio (* 1989), uruguayischer Leichtathlet
 Guillermo Gregorio (* 1941), argentinischer Klarinettist, Altsaxophonist und Komponist des Jazz und der Neuen Improvisationsmusik
 Jadel Gregório (* 1980), brasilianischer Leichtathlet
 John T. Gregorio (1928–2013), US-amerikanischer Politiker
 Michael Gregorio, Pseudonym des Schriftstellerhepaares Michael G. Jakob und Daniela De Gregorio
 Taz Gregorio (William Joel DiGregorio; 1944–2011), US-amerikanischer Musiker

Gregorio bezeichnet auch:

 Gregorio (Software), Notensatzprogramm

Siehe auch:

 De Gregorio
 Di Gregorio
 San Gregorio, São Gregório,
 Gregorio del Pilar (Ilocos Sur),
 Aeropuerto Gregorio Luperon